Метаванадат калия — неорганическое соединение,
соль калия и ванадиевой кислоты с формулой KVO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Растворение оксида ванадия в едком кали:

Химические свойства 
Действием пероксида водорода в щелочном растворе на метаванадат калия можно получить пероксопроизводные пированадатов:

Физические свойства 
Метаванадат калия образует бесцветные кристаллы
ромбической сингонии,
параметры ячейки a = 0,5780 нм, b = 1,0794 нм, c = 0,5176 нм.

Растворяется в воде, не растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидрат состава KVO•HO,
ромбическая сингония,
пространственная группа P nam,
параметры ячейки a = 0,815 нм, b = 1,358 нм, c = 0,396 нм, Z = 4.

Применение 
 Используется для получения пентаоксида ванадия и других соединений ванадия;
 Для выплавки феррованадия и других сплавов ванадия;
 В качестве протравы при крашении тканей;
 Компонент катализатора окисления диоксида серы до триоксида серы.

Литература 
 
 

Соединения калия
калия